Сен-Ремі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Бордо, 50 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 187 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 430,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ремі на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ремі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ремі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ремі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ремі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь